Существует множество математических и физических объектов, названных в честь Леонарда Эйлера, что породило шуточное фольклорное правило: «В математике принято называть открытие именем второго человека, который его сделал — иначе пришлось бы всё называть именем Эйлера».

Теоремы 
 Теорема Эйлера в теории чисел — обобщение малой теоремы Ферма.
 Теорема вращения Эйлера — утверждение, что любое движение твёрдого тела в трёхмерном пространстве, имеющее неподвижную точку, является вращением тела вокруг некоторой оси.
 Теорема Эйлера в планиметрии — зависимость между радиусами вписанной и описанной окружностей треугольника.
 Теорема Эйлера о четырёхугольниках — связь между сторонами выпуклого четырёхугольника и его диагоналями.
 Пентагональная теорема Эйлера о производящей функции для числа разбиений.
 Гипотеза Эйлера в теории чисел — утверждение, что для любого натурального числа  никакую n-ю степень натурального числа нельзя представить в виде суммы из  натуральных чисел, возведённых в -ю степень. Опровергнуто.
 Теорема Эйлера для многогранников — связь между числом вершин, рёбер и граней многогранника. Также имеет смысл для планарного графа.
 Теорема Эйлера для однородных функций — утверждение, что дифференцируемая функция  является однородной с порядком однородности , тогда и только тогда, когда выполнено соотношение Эйлера:

Уравнения 
 Уравнения Эйлера — Лагранжа — основные формулы вариационного исчисления, c помощью которых ищутся экстремумы функционалов, зависящих от неизвестной функции и её производной.
 Уравнения Эйлера — Пуассона — обобщение уравнения Эйлера — Лагранжа на случай, когда функционал зависит от неизвестной функции и её производных выше первого порядка.
 Уравнения Эйлера (механика твёрдого тела) — описывают вращение твердого тела.
 Уравнение Эйлера (гидродинамика) — описывает движение идеальной (невязкой) сжимаемой жидкости или газа.
 Уравнение Коши — Эйлера — линейное дифференциальное уравнение определённого типа, допускающее явное решение.
 Эйлеровы точки либрации (коллинеарные точки).
 Уравнение Эйлера — Бернулли — описывает равновесие балки.

Функции 
 Функция Эйлера  — количество натуральных чисел, не превосходящих  и взаимно простых с ним. *:
 где  — простое число и пробегает все значения, участвующие в разложении  на простые сомножители.
 Функция Эйлера — модулярная функция . Является классическим примером, показывающим связь между комбинаторикой и комплексным анализом.

Тождества 
 Тождество Эйлера в теории чисел
 Тождество Эйлера в комплексном анализе — частный случай формулы Эйлера, связывающий пять фундаментальных чисел математики.
 Тождество Эйлера о кватернионах, «тождество Эйлера о четырёх квадратах» (алгебра) — теорема о том, что произведение сумм четырёх квадратов является суммой четырёх квадратов.
 Тождество Эйлера в алгебре многочленов — соотношение
 ,
 которое справедливо для любой алгебраической формы (однородного многочлена)  степени .

Формулы 
 Формула Эйлера (комплексный анализ) связывает комплексную экспоненту с тригонометрическими функциями:
 

 Формула Эйлера в дифференциальной геометрии:
 ,
 где  — кривизна нормального сечения поверхности в направлении ,  и  — главные кривизны (с соответствующими главными направлениями  и ),  — угол между направлениями  и .
 Формула Эйлера в кинематике связывает скорости двух точек твёрдого тела:
 .
 Формула Эйлера (механика трения качения в витках): , связывает зависимость силы трения от числа оборотов (витков);  — сила, против которой направлено наше усилие  (наприм., подъёмная сила кранов с наматывающимся тросом),  — основание натуральных логарифмов,  — коэффициент трения между верёвкой (тросом, швартовами, талями) и наматывающей поверхностью (цилиндром-сваей, фрикционным колесом, воротом, кабестаном),  — «угол навивания», то есть отношение длины дуги, охваченной верёвкой (числа оборотов), к радиусу этой дуги (см. также радиан).
 Формула Эйлера для суммы первых  членов гармонического ряда.
 Формула Эйлера в теории графов, связывающая количество вершин, рёбер и граней планарного графа
 
 Формула Эйлера для треугольника — формула для расстояния между центрами вписанной и описанной окружностей треугольника.
 Формула Эйлера для четырёхугольника — выражение для расстояния между серединами диагоналей — его учетверённый квадрат равен сумме квадратов четырёх сторон четырёхугольника минус сумма квадратов двух его диагоналей. Как частный случай, из неё можно получить: тождество параллелограмма, длину медианы треугольника.
 Формула Эйлера для радиальных турбин и центробежных насосов

Интегралы 
 Бета-функция — эйлеров интеграл (интеграл Эйлера) первого рода.
 Гамма-функция — эйлеров интеграл (интеграл Эйлера) второго рода.
 Интеграл Эйлера — Пуассона (так называемый гауссов интеграл).

Числа 
 Постоянная Эйлера — Маскерони — предел разности между частичной суммой гармонического ряда и натуральным логарифмом числа.
 Число e — основание натурального логарифма, иррациональное и трансцендентное число.
 Число Эйлера — безразмерный коэффициент, имеющий место в уравнениях Навье — Стокса, описывающий отношение между силами давления на единичный объём жидкости (или газа) и инерционными силами.
 Эйлеровы числа
 Числа Эйлера I рода
 Числа Эйлера II рода
 
 Счастливое число Эйлера
 Целое число Эйлера (целое число Эйзенштейна)

Прочие математические понятия 
 Лемма Лагранжа — Эйлера в теории цепных дробей — определение периода бесконечной цепной дроби.
 Эйлерова характеристика в алгебраической топологии — топологический инвариант.
 Углы Эйлера — углы, описывающие поворот абсолютно твердого тела в трёхмерном евклидовом пространстве.
 Многочлены Эйлера.
 Преобразование Эйлера — интегральное преобразование.
 Прямая Эйлера (геометрия треугольника) — прямая, проходящая через центр описанной окружности и ортоцентр треугольника.
 Окружность Эйлера, «окружность девяти точек» — в геометрии треугольника окружность, проходящая через середины всех трёх сторон треугольника.
 Круги Эйлера — геометрическая схема для отображения отношения между подмножествами.
 Критерий Эйлера, определяющий, является ли целое число квадратичным вычетом по модулю простого числа.
 Эйлеров путь (теория графов) — путь в графе, проходящий по всем рёбрам графа и притом только по одному разу. О связанных понятиях: эйлеров цикл, эйлеров граф, полуэйлеров граф см. ту же статью.
 Эйлеров сплайн — периодический идеальный сплайн минимальной нормы.
 Эйлерова сила — в механике такая сила, которая при сжимании стержня вызовет потерю его устойчивости (продольный изгиб).
 Подстановки Эйлера — замены переменных, решающие некоторые виды интегралов.
 Группа Эйлера — мультипликативная группа кольца вычетов по модулю , обозначается  или .
 Спираль Эйлера — другое название клотоиды (спирали Корню).
 Метод Эйлера — численный метод решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
 Оператор Эйлера — дифференциальный оператор .

Прочее 

 Эйлер — астероид главного пояса, открытый 29 августа 1973 года российским астрономом Тамарой Смирновой в Крымской астрофизической обсерватории.
 Эйлер — кратер ударного происхождения на видимой части Луны, диаметр 28 км.
 Олимпиада имени Леонарда Эйлера — неофициальная олимпиада, заменяющая региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников по математике для 8-х классов.
 Золотая медаль имени Леонарда Эйлера — награда, присуждаемая Академией наук СССР (впоследствии — Российской академии наук) за выдающиеся заслуги в математике и физике; с 1957 по 2022 год всего 8 награждённых.
 Медаль Эйлера — ежегодная награда за достижения по комбинаторике, ежегодно присуждаемая с 1993 года канадским Институтом комбинаторики и её приложений ().
 Медаль Эйлера — награда, присуждаемая Пермским государственным университетом за заслуги в физико-математическом образовании Пермского края.
 «Проект Эйлер» — проект в Интернете, объединяющий сотни тысяч любителей математики и программирования.
 Диск Эйлера — научная игрушка, используемая для изучения динамических систем.
 Международный математический институт имени Эйлера
  — язык программирования, разработанный в 1965 году Никлаусом Виртом и Хельмутом Вебером, предшественник Паскаля.
  — программный пакет для численных методов.
  и OpenEuler — дистрибутивы Linux, разрабатываемые корпорацией Huawei.
  — шрифт, разработанный  при участии Дональда Кнута, широко используемый в документах на , в материалах Американского математического общества (AMS); впервые был использован в книге Кнута «Конкретная математика», посвящённой Эйлеру.

Примечания 

 
Эйлер
Эйлер